Mike Cahill ist der Name folgender Personen:

* Mike Cahill (Tennisspieler) (* 1952), US-amerikanischer Tennisspieler
 Mike Cahill (Regisseur) (* 1979), US-amerikanischer Filmregisseur